Punta Cana ville de la république dominicaine
 Punta Arenas commune du Chili
 Punta Pariñas lieu le plus occidental de l'Amérique du Sud
 Punta Umbría commune espagnole de la province de Huelva
 Punta del Esteville d'Uruguay 
 Punta Gallinas lieu le plus septentrional de l'Amérique du Sud
 Punta de Europa point le plus méridional de Gibraltar
 Punta Almina extrémité orientale de la péninsule d'Almina sur laquelle est bâtie la ville de Ceuta
 Punta Tombo réserve de faune de la province de Chubut, en d'Argentine

Voir aussi 

 
 Punta Gorda (Floride) ville de Floride
 Aéroport international de Punta Cana en république dominicaine
 San Giovanni la Punta commune italienne de la province de Catane
 Punta Indio (partido) partido de la province de Buenos Aires
 Cesta Punta pelote basque